

Села:
 Новопетрівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Новопетрівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новопетрівка — Донецька область, Краматорський район
 Новопетрівка — Запорізька область, Бердянський район
 Новопетрівка — Запорізька область, Василівський район
 Новопетрівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новопетрівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Новопетрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Новопетрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада
 Новопетрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада
 Новопетрівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Новопетрівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новопетрівка — Миколаївська область, Баштанський район, Привільненська сільська громада
 Новопетрівка — Миколаївська область, Баштанський район, Софіївська сільська громада
 Новопетрівка —  Миколаївська область, Баштанський район, Широківська сільська громада
 Новопетрівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Новопетрівка — Одеська область, Березівський район, Знам'янська сільська громада
 Новопетрівка — Одеська область, Березівський район, Миколаївська селищна громада
 Новопетрівка — Сумська область, Сумський район, Білопільська міська громада
 Новопетрівка — Сумська область, Роменський район
 Новопетрівка — Херсонська область, Бериславський район
 Новопетрівка — Херсонська область, Генічеський район

 Новопетрівка — колишнє село Широківського району Дніпропетровської області (знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 18 квітня 1997 року)

Селище:
 Новопетрівка — Сумська область, Сумський район, Лебединська міська громада

Див. також 
 Новопетрівка Перша
 Новопетрівка Друга